Карл Павлович Рейбниц (18 июня 1782 — 15 октября 1843, Санкт-Петербург) — командующий Отдельным корпусом внутренней стражи, член Военного совета Российской империи, генерал от инфантерии.

Биография 
Происходил из дворян Курляндской губернии.

18 января 1798 года поступил на военную службу в Тобольский пехотный полк подпрапорщиком; служил в этом полку до 1814 года, пройдя все ступени офицерской службы от подпрапорщика до полковника. 6 августа 1798 года произведён в прапорщики. В 1799 году участвовал в Голландской экспедиции против французской армии (предположительно в сводном гренадерском батальоне Тимофеева, сформированном из рот Тобольского (Ферзена) и Днепровского мушкетерских полков). 5 октября 1799 года произведён в подпоручики, 23 июня 1803 году — в поручики.

В 1806—1807 годах участвовал в боях против французской армии: Пултуск, Янов, Ландсберг, Прейсиш-Эйлау (где получил пулевое ранение в левый бок).

27 ноября 1807 года произведён в штабс-капитаны, 24 августа 1810 года — в капитаны, 10 марта 1812 года — в майоры.

Участвовал в Отечественной войне 1812 года — в боях при Смоленске, Гедеоново, Бородино, Рождествено, Малоярославце, Вязьме. 20 августа 1812 года произведён в подполковники.

В 1813—1814 годах участвовал в Заграничных походах — в боях при Калише, Лютцене, Бишофтсверде, Бауцене, Кенигштейне, Пирне, Кульме, Ноллендорфе, Альтенбурге, Лейпциге (получил ранение в грудь), Арси, Париже. 13 мая 1813 года произведён в полковники.

С 16 мая 1814 года являлся шефом 4-го егерского полка, а с 1 сентября 1814 года — командиром этого же полка. 1 января 1819 года назначен командиром 1-й бригады 24-й пехотной дивизии с производством в генерал-майоры.

3 мая 1827 года назначен начальником 25-й (с 1833 года — 17-я) пехотной дивизии. Организовал ведение разведки в принадлежавшей Австрийской империи Галиции, в стратегически важном округе Лемберг. 22 сентября 1829 года произведён в генерал-лейтенанты. В 1831 году участвовал в кампании против польских повстанцев — в сражениях при Венгруве, Станиславове, Вавре, Кавенчине (ранен в левое плечо), Грохове.

28 января 1836 года назначен начальником 12-й пехотной дивизии. С 30 августа 1839 года член Военного совета Российской империи, с апреля 1840 года одновременно командующий Отдельным корпусом внутренней стражи. 25 марта 1843 года уволен от последней должности по состоянию здоровья с оставлением членом Военного совета.

По случаю рождения у Цесаревича Александра Николаевича сына Николая, старшего внука Императора Николая I, 10 октября 1843 года состоялось массовое производство в высшие военные чины; в числе других старших генералов был произведён в чин генерала от инфантерии и член Военного совета Рейбниц. Однако его состояние уже было безнадёжно и пять дней спустя, 15 октября, он скончался в Санкт-Петербурге и 19 октября был исключён из списков умершим. Похоронен на Волковом лютеранском кладбище.

На его могиле была выбита следующая эпитафия:
Жена и дети оплакивают незабвенную утрату: знавшие его памятствуют сердцем. В жизни человеческой он был истинный христианин, добрый супруг, чадолюбивый отец, друг ближних; на поприще гражданском — верный слуга царю и отечеству, заслуженный воин, генерал от инфантерии, командовавший корпусом внутренней стражи и член Военного совета

Сын Карла Павловича Константин Карлович Рейбниц был генерал-лейтенантом, командиром лейб-гвардии Измайловского полка, начальником 23-й пехотной дивизии, членом Александровского комитета о раненых; похоронен вместе с отцом на Волковом лютеранском кладбище. Там же похоронены другие дети Карла Павловича — отставной полковник Евгений Карлович Рейбниц (1820—1883) и девица Луиза Карловна Рейбниц (1822—1849).

Награды 
Рейбниц имел знак отличия за XL лет беспорочной службы, золотой крест за Прейсиш-Эйлау и был награждён многими орденами, в их числе:

 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1812 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (3 июня 1813 года; алмазные знаки этого ордена пожалованы в том же году)
 Прусский орден Pour le Mérite (1813 год)
 Золотая шпага за храбрость (1813 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (10 декабря 1814 года)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (26 ноября 1816 года; № 3172 по)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1829 год; императорская корона к этому ордену пожалована в том же году)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1831 год)
 Польский знак отличия «За военное достоинство» (Virtuti Militari) 2-й степени (1832 год)
 Орден Белого орла (1837 год)
 Орден Святого Александра Невского (16 апреля 1841 года)

Примечания

Ссылки

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 2. Л — Я. — М., 2009. — С. 386. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского. 1725—1917. Т. 2. — М., 2009. — С. 303. — ISBN 978-5-89577-144-0
 Столетие Военного министерства. 1802—1902. Т. III, отд. IV. Затворницкий Н. М. Память о членах Военного совета. — СПб., 1907. — С. 198—199.
 Список генералам по старшинству. 1840. — СПб., 1840. — С. 85.
 Петербургский некрополь. Т. 3 (М—Р). — СПб., 1912. — С. 560.

Члены Военного совета Российской империи
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище
Генералы от инфантерии (Российская империя)